Копачка () е историко-географска област, разположена в западната част на Северна Македония.

География 

Копачка е разположена в западната част на Северна Македония, южно от град Кичево и поточно между областите Кичевия на изток-североизток, Битолски Демирхисар на югоизток, Дебърца на юг-югозапад, Жупа на запад и Мала река на северозапад. До 2013 година територията на областта (без село Кнежино) влиза административно в община Другово, след което всичките 26 села са присъединени към община Кичево. Географски областта се дели на Горна и Долна Копачка.

По време на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година в областта се провеждат кръвопролитни сражения, а много от селата са опожарени от турските аскери.

Демография

Бележки 

Историко-географски области в Северна Македония
Община Кичево